Central (subdivisão de país)

Localidades
Central (Gana)
Central (Papua-Nova Guiné)
Central (Quénia)
Central (Sri Lanka)
Central (Zâmbia)
Central (distrito de Botswana)

Central (Bahia), município da Bahia
Central (Macapá), bairro no Amapá
Central do Maranhão, município do Maranhão
Central de Minas, município de Minas Gerais
Centralina, município de Minas Gerais
Trombudo Central, município  de Santa Catarina

Central (Alasca)
Central (Carolina do Sul)
Central (Tennessee)

Central (departamento)

 Distrito administrativo central - região administrativa de Moscou 

Outros
 América Central - região geográfica localizada no centro da América
 Estação Central do Brasil - Estação ferroviária de passageiros no município do Rio de Janeiro, Brasil
 Estação Central - Estação metroviária de passageiros no município do Rio de Janeiro, Brasil
 CENTRAL - a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, uma empresa ferroviária estatal do estado do Rio de Janeiro
 Central - Clube de futebol de Caruaru, Pernambuco
 Central - clube de futebol de Barra do Piraí, Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos